Elise Mertens era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Polona Hercog ha battuto Iga Świątek con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

  Belinda Bencic (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Viktória Kužmová (secondo turno)
  Alison Van Uytvanck (secondo turno)

 Pauline Parmentier (primo turno)
 Ekaterina Aleksandrova (primo turno) 
 Rebecca Peterson (secondo turno) 
 Vera Lapko (quarti di finale)

Qualificate 

  Clara Tauson (primo turno)
  Katarina Zavac'ka (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)

 Antonia Lottner (secondo turno)
 Magdalena Fręch (primo turno) 
 Réka Luca Jani (primo turno)

Wildcard 

  Ylena In-Albon (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

Jil Teichmann (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lugano 2019